Damaschin este un prenume masculin și un nume de familie românesc. El corespunde numelui de persoană grecesc Damaskenos, la origine adjectiv care indică proveniența locală: „din Damasc”.

Se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandra Damaschin (n. 1991), jucătoare română de tenis
 Dan Damaschin (n. 1951), poet și eseist român
 Marian Damaschin (n. 1965), fostbalist român
 Mihai Damaschin (n. 1987), fostbalist român

Prenume 
 Damaschin Bojincă (1802-1869), jurist și publicist român

Note

Nume de familie românești